Суйя (устар. Суй-Я) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. Устье реки находится в 233 км по правому берегу реки Ялбынъя. Длина реки — 39 км.
 В 9 км от устья, по левому берегу реки впадает река Ултымъя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300027919.

Примечания 

Притоки Ялбынъя (среднего притока Северной Сосьвы)
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)